prolaz

Naselja u BiH:
 Prolaz (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde